Johann Stapfer ist der Name folgender Personen:

* Johann Stapfer (Theologe) (Johannes Stapfer; 1719–1801), Schweizer Theologe
 Johann Stapfer (Seidenfabrikant) (1777–1838), Schweizer Seidenfabrikant und Richter
 Johann Stapfer (Politiker), Schweizer Seidenfabrikant und Politiker